Lilla Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Öretjärn, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Lilla Öretjärn, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (8,69 ha)
Lilla Öretjärn, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Öretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn